Иван Яковлевич Бялер () (22 декабря 1913 (4 января 1914), Киев — 2 ноября 1991, Киев) — специалист в области строительства, доктор технических наук (1964), , профессор (1964).

Биография 
Окончил Киевский инженерно-строительный институт в 1938 и до 1941 трудился и преподавал в нём же. С началом Великой Отечественной войны кандидат технических наук И. Я. Бялер призван в РККА, служил комиссаром отдельного сапёрного батальона 8-й механизированной дивизии и 4-го механизированного корпуса КВО, старший политрук. Участник винницкого подполья в период оккупации. В 1945—1953 доцент Киевского автомобильно-дорожного института, в 1953—1955 доцент Киевского высшего радиотехнического училища, в 1955—1968 доцент, профессор Сельскохозяйственной академии. С 1968 до 1975 старший научный сотрудник, заведующий сектора . Исследовал вопросы технической механики, разработал методы расчёта различных видов конструкций подземных сооружений и ирригационных каналов. Архитектор обелиска в честь героев Трипольского похода.

Литература 
 Расчёт обделок подземных сооружений кругового очертания // ГС. 1952. № 11;
 Сборный железобетон в подземном строительстве. К., 1961 (в соавт.);
 Расчёт безбалочных перекрытий // Изв. вузов. Строительство и арх-ра. 1967. № 11 (соавт.);
 Определение параметров монолитной облицовки каналов // Гидротехника и мелиорация. 1970. № 11 (соавт.);
 Учебник по технической механике (в соавторстве).
 Автор патентов.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия современной Украины 

Архитекторы СССР
Авторы учебников